Daniel Cohn-Bendit (1945-), un homme politique français et allemand, membre du  et d'Europe écologie - Les Verts (France) ;
 Eric Cohn-Bendit (1902-1959), avocat, père de Daniel Cohn-Bendit et Gabriel Cohn-Bendit
 Gabriel Cohn-Bendit (1936-2021), frère de Daniel Cohn-Bendit, un homme politique français, membre des Verts français.
 Herta Cohn-Bendit (1908-1963), Paris), épouse de Eric Cohn-Bendit et la mère de Gabriel Cohn-Bendit et de Daniel Cohn-Bendit. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle fait partie, comme intendante (1941-1942), d’un home d’enfants juifs du Centre des éclaireurs israélites (institution dissoute en 1943) à Moissac (Tarn-et-Garonne). Après la guerre, elle devient économe de l'École Maïmonide (Boulogne-Billancourt).
Patronyme allemand
Patronyme juif